Варшавский — распространённая среди евреев топонимическая фамилия (Варшава).

Известные носители:
 Варшавский, Абрам Моисеевич (1821—1888) — русский финансист, общественный деятель и филантроп.
 Варшавский, Адольф-Георг Саулович (более известен как Адольф Варский; 1868—1937) — польский революционер, деятель социалистического и коммунистического движений Польши.
 Варшавский, Александр Яковлевич (род. 1947) — американский биохимик и молекулярный биолог, сын Я. М. Варшавского.
 Варшавский, Анатолий Семёнович (1920—1990) — советский историк, автор научно-популярных книг.
 Варшавский, Вадим Евгеньевич (род. 1961) — российский предприниматель, депутат Государственной Думы РФ.
 Варшавский, Виктор Ильич (1934—2005) — советский учёный, кибернетик, сын И. И. Варшавского.
 Варшавский, Владимир Сергеевич (1906—1978) — прозаик и публицист русской эмиграции, сын С. И. Варшавского.
 Варшавский, Григорий Абрамович (1924—1989) — русский советский поэт, драматург.
 Варшавский, Дмитрий Львович (род. 1964) — российский рок-музыкант, гитарист и вокалист, основатель хэви-метал группы «Чёрный Кофе».
 Варшавский, Иван Николаевич (род. 1938) — бамовец, Герой Социалистического Труда.
 Варшавский, Илья Иосифович (1908—1974) — советский писатель-фантаст.
 Варшавский, Исаак Зельманович (1832—1903) — российский еврейский писатель, педагог, филолог.
 Варшавский, Константин Маркович (1893—1981) — советский юрист, экономист, библиотековед.
 
 Варшавский, Леон Абрамович (?—1929) — российский предприниматель, индустриалист, сын А. М. Варшавского.
 
 Варшавский, Мишель (род. 1949) — израильский политический деятель, антисионист.
 Варшавский, Натан Михайлович (Менделевич) (1908—1993) — советский инженер-радиотехник, изобретатель в области телевидения.
 Варшавский, Нон Ильич (1895 — после 1955) — советский анархист.
 Варшавский, Ойзер (1898—1944) — еврейский писатель, художник.
 Варшавский, Семён Львович (1905—1981) — советский химик-технолог, лауреат Ленинской и Сталинской премий.
 
 Варшавский, Хенрик (более известен как Хенрик Варс; 1902—1977) — польский и американский композитор, пианист, один из зачинателей польского джаза, дирижёр.

См. также 
 Варшавская — неоднозначность
 Болеслав IV Варшавский (около 1421—1454) — князь варшавский, представитель Мазовецкой линии Пястов.
 Болеслав V Варшавский (ок. 1453—1488) — князь варшавский, представитель Мазовецкой линии Пястов.
 Варшавский, Ицик (1904—1991) — псевдоним еврейского писателя Ицхока Зингера.
 Казимир I Варшавский (1320/1331 —1355) — князь черский, варшавский и равский, представитель Мазовецкой линии Пястов.

Другое 
 Варшавский 184-й пехотный полк — воинское подразделение Российской императорской армии.
 Варшавский барбакан — полукруглый укреплённый форпост в Варшаве, являющийся одним из немногих сохранившихся элементов комплекса укреплений XVI века.
 Варшавский военный вестник — военный журнал для нижих чинов, выпускавшийся с 1906 года до 1914 года в Варшавском военном округе.
 Варшавский вокзал — список железнодорожных вокзалов.
 Варшавский дневник — официальная газета Польского края.
 Варшавский договор — список международных договоренностей.
 Варшавский зоопарк — зоологический сад в дзельнице Прага Пулноц, в Варшаве.
 Варшавский мост — автодорожный мост, соединяющий Безымянный остров и левый берег реки Невы в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
 Варшавский кинофестиваль — международный кинофестиваль, проходящий с 1985 года в городе Варшава (Польша).
 Варшавский концентрационный лагерь — группа из концлагерей, расположенная в оккупированной нацистами Варшаве.
 Варшавский метрополитен — система метрополитена в Варшаве.
 Варшавский повстанческий крест — государственная награда Польской Народной Республики.
 Варшавский политехнический университет — высшее учебное заведение Польши, является одним из крупнейших в Центральной Европе.
 Варшавский процесс — список международных судебных процессов в Варшаве.
 Варшавский трамвай — трамвайная сеть в Польше.
 Варшавский троллейбус — троллейбусная система Варшавы.
 Варшавский торговый центр — 43-x этажный небоскрёб в Варшаве, Польша.
 Варшавский университет — одно из крупнейших государственных высших учебных заведений Польши.
 Варшавский учебный округ — организационная структура образовательной системы в Царстве Польском.
 Варшавский филармонический оркестр — польский симфонический оркестр, основанный в 1901 году.
 Варшавский финансовый центр — торговый комплекс на территории столицы Польши, собственность консорциума Allianz Real Estate и Curzon Capital Partners III.